Nesles, een Franse plaats en gemeente, in het Nederlands Nele genoemd
 Nele (Nepal), een dorp in het noordoosten van Nepal
 Nele (voornaam), een meisjesnaam